Tschirm bezeichnet

 Štrba (Tschirm), Gemeinde in der Slowakei
 Čermná u Staňkova (Tschirm), Gemeinde in Tschechien
 Čermná ve Slezsku (Tschirm), Gemeinde in Tschechien